Bambi, roman Felixa Saltena
Bambi (1942), film Davida Dodda Handa
Bambi II, film Briana Pimentala
Bambi (nagrada), njemačka filmska i televizijska nagrada